L’Aftral (Apprendre et se Former en Transport et Logistique) est un organisme de formation implanté à travers la France et spécialisé dans les formations du domaine du transport, de la logistique et du déménagement, du CAP au Bac +6.

Histoire

Activités 
L’AFTRAL est implanté sur tout le territoire et propose des formations en alternance, en formation initial ou en centre d’apprentis. 
Ils possèdent : 
 44 Centres de formation des apprentis (CFA Transport-Logistique),
 18 Instituts supérieurs du transport et de la logistique internationale (ISTELI),
 4 écoles nationales supérieures du transport de voyageurs (ENSTV),
 2 Écoles des Professionnels du Tourisme (EPT),
 l’Institut international de Management pour la Logistique (IML),
 30 centres de formation d’Ambulanciers,
 120 centres de formation continue à travers le territoire.

Voir aussi

Articles connexes 
 Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique 
 Titre professionnel

Notes et références

Lien externe 

Enseignement supérieur en France
Métier de la logistique
Métier des transports